Persona har flere betydninger.

 Persona (film) – en film af Ingmar Bergman fra 1966
 Persona (psykologi) – et begreb i Jungs psykologi
 Persona non grata – "uønsket person"
 Persona non grata (film) – dokumentarfilm af Oliver Stone fra 2003

Se også
 Maske – persona i antikkens teater